Municipio de Lyon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lyon (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Lyon (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Lyon (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Lyon (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Lyon (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Lyon (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Lyon (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Lyon (condado de Geary, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Geary.
 Municipio de Lyon (condado de Oakland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Lyon (condado de Roscommon, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Roscommon.
 Municipio de Lyon (condado de Franklin, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Lyon (condado de Knox, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Lyon (condado de Lewis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lewis.